Анто́нов — русская и болгарская фамилия, образованная от мужского имени Антон. Имеет женскую форму . В Списке общерусских фамилий занимает 78-е место.

Известные носители

А 
 Антонов, Адалберт (1909—1942) — болгарский врач-ветеринар, деятель Движения Сопротивления в Болгарии.

Б

В 
 Антонов, Вадим Валентинович (род. 1960) — российский генерал-лейтенант полиции; начальник ГУ МВД по Красноярскому краю.
 Антонов, Вадим Геннадьевич (род. 1965) — советский, российский и американский инженер-программист и предприниматель. 
 Антонов, Валентин Дмитриевич (1926—2014) — актёр, народный артист РСФСР.
 Антонов, Валериан Михайлович (1826/1829—1902) — русский полковник, писатель и драматург.
 
 
 Антонов, Виталий Борисович (род. 1962) — украинский предприниматель.
 
 
 Антонов, Вячеслав Галустович (более известен как Вячеслав Добрынин; род. 1946) — советский и российский эстрадный певец, актёр и композитор.

Г 
 
 Антонов, Георгий Семёнович (1916—?) — Герой Советского Союза, лишён звания.

Д 
 Антонов, Денис Владимирович (род. 1986) — российский регбист, играющий на позиции нападающего второй линии за команду «Слава» и сборную России.

Е 
 
 Антонов, Егор Антонович (?—1901) — христианский писатель и богослов.

З 
 Антонов, Зураб Назарович (1820—1854) — грузинский актёр, режиссёр и драматург.

И 
 
 Антонов, Игнатий Петрович (1922—2015) — член-корреспондент Академии медицинских наук СССР, академик НАН Белоруссии.

К

Л

М

Н 
 Антонов, Неманя (род. 1995) — сербский футболист, левый защитник клуба «Грассхоппер»; чемпион мира среди молодёжи 2015 года.
 Антонов, Неон Васильевич (1907—1948) — Герой Советского Союза, командующий Краснознамённой Амурской флотилией.

О

П

Р 
 Антонов, Роман Валерьевич (род. 1951) — депутат Государственной думы России.
 Антонов, Румен (род. 1944) — болгарский и французский изобретатель в области автомобилестроения.

С

Ф

Э 
 Антонов, Эмиль (род. 1950) — болгарский писатель.

Ю

Я 
 
 Антонов, Ярослав Викторович (род. 1963) — советский, российский, итальянский волейболист, российский тренер по волейболу.

Составные фамилии 
 Антонов-Грицюк, Николай Иосифович (1893—1939) — деятель ВЧК-ОГПУ-НКВД, майор государственной безопасности.
 
 Антонов-Саратовский, Владимир Павлович (1884—1965) — советский юрист и государственный деятель.



Населённые пункты

Белоруссия 
 Антонов — деревня в Добрушском районе Гомельской области.
 Антонов — деревня в Наровлянском районе Гомельской области.

Польша 
  — село в Силезском воеводстве.

Россия 
 Антонов — хутор в Октябрьском районе Волгоградской области.
 Антонов — хутор в Цимлянском районе Ростовской области.

Украина 
 Антонов — село в Сквирском районе Киевской области.
 Антонов — село в Чортковском районе Тернопольской области.

Другие значения 
 Антонов — украинский аэропорт, расположенный в 25 км на северо-запад от Киева.
 «Антонов» — авиационный научно-технический комплекс им. О. К. Антонова.
 «Антонов» — государственное предприятие (серийный завод) авиационной промышленности Украины, расположенное в Киеве.

См. также 

 
 Антонов Коргон — река в России, протекает в Алтайском крае.
 Антонов огонь
 Антонов огонь лица
 
 
 
 Антоновиц
 
 
 
 
 
 Антонофф, Джек

Примечания